Philippe Meunier (1844-1913), évêque d'Évreux ;
 Philippe Meunier (1963-), joueur français de rugby à XV ;
 Philippe Meunier (1966-), député du Rhône.